El nombre Francisco de Ibarra puede referirse a:

 Francisco de Ibarra (arzobispo) Primer Arzobispo de Caracas;
 Francisco de Ibarra (explorador español) Fundador y colonizador del Reino de Nueva Vizcaya, en la actualidad ese territorio conforma el estado mexicano de Durango, México;
 Francisco de Ibarra (militar y escritor español del siglo XVII) Autor de "Las guerras del Palatinado";
 Francisco de Ibarra (marino español) Capitán del galeón El Buen Jesús capturado por el pirata holandés Oliver Van Noort.